De Zan – cognome italiano
Adriano De Zan – giornalista italiano
Davide De Zan – giornalista italiano, figlio di Adriano
Italo De Zan – ciclista italiano